Ходоњин може бити:

 Ходоњин, град у Чешкој Републици, у историјској покрајини Моравској
 Ходоњин (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ходоњин (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република